Сан-Андрес-де-Сотавенто () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Кордова.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 30 ноября 1600 года маркизом Андресом Мендесом Монтальво.

Географическое положение 

Город расположен на северо-востоке департамента, в пределах Прикарибской низменности, на расстоянии приблизительно 53 километров к северо-востоку от города Монтерии, административного центра департамента. Абсолютная высота — 108 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Сан-Андрес-де-Сотавенто граничит на северо-западе с территорией муниципалитета Момиль, на западе — с муниципалитетом Чима, на юго-западе — с муниципалитетом Сьенага-де-Оро, на юге и востоке — с муниципалитетом Чину, на северо-востоке — с территорией департамента Сукре. Площадь муниципалитета составляет 336 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 42 747 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,7 % от населения Сан-Андрес-де-Сотавенто, женщины — соответственно 48,3 %. В расовом отношении индейцы составляли 95 % от населения города; белые и метисы — 4,7 %; негры, мулаты и райсальцы — 0,3 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 65,2 %.

Экономика 
63,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 22,9 % — предприятия сферы обслуживания, 12,6 % — промышленные предприятия, 0,8 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 78 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Кордова